MFE steht für:
 Mahindra Forgings Europe, Schmiedeunternehmen
 Mobile Fahndungseinheit, operative Komponenten der deutschen Bundespolizei
 Movimento Federalista Europeo, italienische politische Vereinigung
 Musikalische Früherziehung
 Maschinenfabrik Esslingen
 MFE (Automarke), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bahnhof München-Feldmoching nach DS 100
 MFE – MediaForEurope, bis Ende 2021 Mediaset, niederländisches Medienunternehmen

mfe steht für:
 Morisyen (ISO-639-3-Code), französisch-basierte Kreolsprache auf Mauritius

Abkürzung